Гудзо́н () — многозначный термин. Может означать:

Гудзон — река в штате и городе Нью-Йорк, США.

Персоналии 
 Гудзон — устаревший вариант написания английской фамилии Хадсон.
 Гудзон, Генри (1570—1611?) — английский мореплаватель, в честь которого названа река Гудзон и некоторые другие топонимы.
 «Гудзон» — российская музыкальная группа.

Производные 
 Гудзонов залив — часть Северного Ледовитого океана, примыкающая также к Атлантическому океану.
 Гудзонов пролив — пролив между полуостровом Унгава (Квебек, Канада) и островом Баффинова Земля.
 Гудзонов тоннель — другое название тоннеля Холланда под рекой Гудзон в Нью-Йорке.
 Гудзонов чёрный тиранн — вид птиц из семейства тиранновых.
 Гудзонский веретенник — другое название канадского веретенника, птицы семейства бекасовых.
 Гудзонский волк — светлоокрашенный волк средней величины.
 Гудзонский ястреб — американская кинокомедия 1990 года режиссёра Майкла Леманна с Брюсом Уиллисом в главной роли.